An der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 1988 in der Bundesrepublik Deutschland beteiligten sich 32 Nationalmannschaften, die in sieben Gruppen aufgeteilt wurden. Die Gruppensieger qualifizierten sich automatisch für die Endrunde. Die Nationalmannschaft der Bundesrepublik Deutschland war als Gastgeber automatisch qualifiziert und vervollständigte das Feld der acht Mannschaften. Die Qualifikationsspiele wurden in den Jahren 1986 und 1987 durchgeführt.

Es galt die Zweipunkteregel. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt, für eine Niederlage keine Punkte.

Gruppe 1 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 2 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 3 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 4 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 5 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

* Ergebnis eines Wiederholungsspiels unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das erste Spiel wurde am 28. Oktober 1987 beim Stand von 8:0 (5:0) für die Niederlande abgebrochen, nachdem der zyprische Torhüter von einer Rauchbombe getroffen worden war.

Gruppe 6 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 7 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Weblinks 
 
 Alle Qualifikationsspiele im Überblick

Qualifikation
1988
Fußballveranstaltung 1986
Fußballveranstaltung 1987